L'Altinordu Spor Kulübü è una società calcistica turca con sede a Smirne. Milita attualmente nella TFF 1. Lig, la seconda divisione del campionato turco.

Storia

Rosa 2022-2023

Rosa 2021-2022

Rosa 2020-2021

Rosa 2017-2018

Rosa 2016-2017

Palmarès

Competizioni nazionali

2013-2014 (gruppo rosso)

1978-1979, 2012-2013

Competizioni regionali

1958-1959, 2002-2003

Altri piazzamenti
Turkiye Futbol Şampiyonası:
Secondo posto: 1927, 1932, 1935

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Società calcistiche turche
Sport a Smirne